Михаи́л Ю́рьевич Жебра́к (род. 27 апреля 1965 года, Москва, РСФСР, СССР) — российский журналист, телеведущий телеканала «Россия-Культура».

Биография 
Родился 27 апреля 1965 года в Москве. После школы поступил в Московский полиграфический институт.

В 2004—2005 годах руководил маршрутно-экскурсионным отделом туристической компании в Краснодарском крае.

В дальнейшем работал редактором спортивного отдела и главным редактором журнала Всероссийской федерации самбо «Самозащита без оружия», вёл раздел «Туризм» в московской газете «Metro».

С сентября 2012 года ведёт еженедельную авторскую программу «Пешком», выходящую на телеканале «Культура».

Регулярно участвует в фестивалях и историко-развлекательных мероприятиях в регионах России.

Семья 
Мать — Жебрак Валерия Алексеевна

Отец — Жебрак Юрий Александрович

Брат — Жебрак Алексей Юрьевич

Женат, воспитывает сына.

Рецензии 
…интересна программа «Пешком», автор и ведущий Михаил Жебрак. Каждый выпуск имеет собственное название. Оно может отражать отдельные стороны московской жизни («Москва деревянная», «Москва музыкальная», «Москва помещичья», «Москва усадебная»), охватывать определенное десятилетие («Москва. 1900-е», «Москва. 1920-е», «Москва. 1930-е», «Москва. 1950-е»), представлять историческую личность («Москва Саввы Морозова», «Москва Казакова», «Москва Цветаевой», «Москва Шехтеля»), указывать на некий особый угол зрения экскурсовода («Москва дипломатическая», «Москва чайная», «Москва футбольная», «Москва британская») и т. д. Кроме того, прослеживается тема городов России: «Рыбинск хлебный», «Ярославль узорчатый», «Тула железная», «Астрахань казачья» и др. Появляются выпуски и о ближайших государствах: «Балтика крепостная», «Армения апостольская». При «громких» названиях в выпусках раскрывается лишь малая часть заявленной темы. Но за счет представления интересных фактов и экстравагантной подачи информации телеведущий 25 минут удерживает внимание зрителя, превращая каждый выпуск в исторический мини-спектакль. Данная программа в течение уже шести лет занимает одно из достойных мест среди российских передач о культуре.

Библиография

Примечания

Ссылки 

 Список работ на телеканале «Культура»
 Михаил Жебрак на радио Эхо Москвы
 Библиография
 Михаил Жебрак ответил на вопросы телезрителей канала «Россия К». (22 июля 2018).

Выпускники Московского университета печати